Sanace (z lat. sanare, uzdravit, zhojit) může být:

 sanace (ekologie) – úprava a ozdravění devastované krajiny
 sanace (medicína) – zhojení, uzdravení, vyléčení
 sanace (ekonomie) – ozdravění, finanční a organizační stabilizace ztrátové firmy nebo státu
 sanace (stavba) – stavební úprava budov a staveb k zajištění stability
 Sanace (Polsko) – politický systém v Polsku v letech 1926 až 1939 (Pilsudského režim)

Příbuzná slova 
 asanace – stavební úprava nehygienické zástavby
 sanatorium – ozdravovna